Totentanz steht für:
 Totentanz, ein Motiv in Kunst und Kultur
 Totentanz (1919), Stummfilm von Otto Rippert
 Totentanz (Distler), Motette von Hugo Distler
 Totentanz (Egger-Lienz), sechs Gemälde von Albin Egger-Lienz (1906 bis 1921)
 Totentanz (Kellermann), Roman von Bernhard Kellermann
 Totentanz (Liszt), Konzertstück von Franz Liszt
 Totentanz (Lovis Corinth), Sammlung von Radierungen von Lovis Corinth
 Lübecker Totentanz nebst Orgel in der Marienkirche
 Totentanz (Musiklabel), ehemaliges deutsches Musiklabel
 Totentanz (Strindberg), Drama von August Strindberg
 Commissario Laurenti – Totentanz, deutscher Fernsehkrimi
 Tatort: Totentanz, deutscher Fernsehkrimi
 Herr und Frau Bulle: Totentanz, deutscher Fernsehfilm von Uwe Janson (2019)
 Spreewaldkrimi: Totentanz, deutscher Fernsehfilm von Kai Wessel (2021)

Siehe auch:
 Der Totentanz (Begriffsklärung)